«Дружки» — рассказ Максима Горького, написанный и опубликованный в 1898 году.
 «Дружки» () — американский романтический комедийный фильм 2022 года.

Дружки — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Дружки — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дружки — деревня в Алнашском районе Удмуртии.